"Tijucas" pode ser:
 Tijucas, município de Santa Catarina
 Microrregião de Tijucas
 Rio Tijucas
 Tijucas do Sul, município do Paraná
 Rua Tijucas do Sul, em Curitiba

Ver também
 

Desambiguações de topônimos